Vega eller La Vega kan syfta på:

Vega (namn) – kvinnonamn
Vegamössa – skärmmössa populariserad genom Vegaexpeditionen.
Yle Vega – finlandssvensk radiokanal.
Vega (Street Fighter) – figur i en tv-spelsserie
Krigsskadeståndsfartyget Vega – skonare byggd 1952 av Finland för Sovjetunionen
Vega (pendeltågsstation) – station i Haninge kommun

Astronomi 
Vega (stjärna) - starkaste stjärnan i stjärnbilden Lyran

Musik
Suzanne Vega - amerikansk artist.
Vega (musikgrupp) - svensk popgrupp bildad 1998.
Vega (artist) - spansk sångerska som debuterade under tidigt 2000-tal.
Vega (turkisk musikgrupp) - turkiskt rockband bildat 1996.

Teknik 
Albin Vega - en båtmodell
Carrus Vega - en buss
Vega (fartyg) - en tremastad bark sjösatt 1872, huvudfartyget i Adolf Erik Nordenskiölds expedition 
Vegaexpeditionen - den första expeditionen som fann och genomseglade hela Nordostpassagen
Vega (segelfartyg) - en skonare sjösatt 1909
Krigsskadeståndsfartyget Vega - en skonare Finland levererade till Sovjetunionen 1952 som en del av krigsskadeståndet
Vega (cykel) - ett cykelmärke från Östergötlands Velocipedfabrik AB.
Vega (raket) - en bärraket som tagits fram av ESA
Vega C - en bärraket som tas fram av ESA
Vegaprogrammet - sovjetiskt rymdprogram.
Vega 1
Vega 2

Se även
HMS Vega - flera örlogsfartyg

Geografi

Antarktis 

 Vega (ö),

Colombia 

 La Vega, Cundinamarca – kommun i Cundinamarca,
 La Vega (kommun i Cauca, Colombia), 
 La Vega, Cauca,

Dominikanska republiken 

 La Vega, Dominikanska republiken, provins, 
 Concepción de La Vega – kommun

Mexiko 

 La Vega, Hidalgo, Cardonal, 
 La Vega, Querétaro Arteaga, Peñamiller, 
 La Vega, Tihuatlán, 
 La Vega, Altotonga, 
 La Vega, Chumatlán, 
 La Vega, Coahuila, 
 La Vega, Michoacán de Ocampo, Jungapeo,

Norge 

 Vegaöarna, ö, Nordland fylke, 
 Vega kommun, Nordland fylke,

Spanien 

 Vega de Infanzones (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León,

Sverige 
Vega, Haninge kommun – en stadsdel i Haninge kommun
 Vega (pendeltågsstation) – en pendeltågsstation i Haninge kommun
Vega, Västerås – en stadsdel i Västerås

USA 

 Vega, Texas, countyhuvudort, Oldham County,